Blerim Rrustemi (Vučitrn, Iugoslávia, 4 de fevereiro de 1983) é um futebolista da Albânia que atua como meia. Atualmente defende o Rheydter SV, clube amador da Alemanha.

Ligações externas
Perfil em PuFa.net 
Perfil em National-Football-Teams.com 

Naturais de Vučitrn
Futebolistas da Albânia
Futebolistas do AC Horsens
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do FC Rot-Weiß Erfurt
Futebolistas do Vllaznia Shkodër